Televíziós sorozat
 Laura csillaga (2002), német 2D-s számítógépes animációs sorozat

 Filmek

 Laura csillaga (2004), német–bolgár–amerikai 3D-s számítógépes animációs film
 Laura csillaga és a titokzatos sárkány (2009), német 3D-s számítógépes animációs film
 Laura csillaga és az álomszörnyek (2011), német 3D-s számítógépes animációs film